Paul McLaughlin kanadai vitorlázó
Paul McLaughlin (1979–) ír labdarúgó-játékvezető